Lolita es un hipocorístico del nombre femenino Dolores. También puede referirse a:

 Lolita (término);

Literatura 

 Lolita, novela de Vladimir Nabokov de 1955;
 Lolita Bosch, escritora española;
 Lolita Robles de Mora, escritora venezolana.

Cine y televisión 

 Lolita (1962), película.
 Lolita (1997), película.
 Ay Lola, Lolita, Lola, programa de televisión español de 1995.
 Lolita anime, serie hentai estrenada en 1984.
 Me llaman Lolita, telenovela colombiana de 1999.

Moda 

 Lolita (moda):
 Gothic Lolita;
 Elegant Gothic Lolita;
 Elegant Gothic Aristocrat;
 Kodona.
 Lolita Lempicka, diseñadora de modas francesa.

Música 

 Lolita Carbon, música filipina.
 Lolita, cantante austríaca de nombre real Edith "Ditta" Einzinger.
 Lolita Cortés, cantante, actriz y bailarina mexicana.
 Lolita Cuevas, cantante y actriz puertorriqueña.
 Lolita Flores, cantante española.
 Lolita Garrido, cantante española.
 Lolita Gil, cantante lírica española.
 Lolita No. 18, banda musical japonesa.
 Lolita Sevilla, tonadillera y actriz española.
 Lolita Torres, cantante y actriz argentina.
 «Moi... Lolita», canción de Alizée, del álbum Gourmandises.
 «Lolita», canción de Belinda.
 «Lolita», canción de Lana del Rey.

Política 

 Lolita Aniyar de Castro, abogada venezolana.
 Lolita Lebrón, política de puertorriqueña.

Toponimia  
 Lolita, localidad de Texas, Estados Unidos.

Miscelánea 

 Lolicon o Complejo de lolita.